Ponzano di Fermo, comuna italiana do Marche
 Ponzano Romano, comuna italiana do Lácio
 Ponzano Veneto, comuna italiana do Vêneto
 Ponzano Monferrato, comuna italiana do Piemonte
 Lascellas-Ponzano, município espanhol de Aragão

Desambiguações de topônimos